А-40 — наименование летательных аппаратов.
 А-40 «Альбатрос» — многоцелевой самолёт-амфибия.
 А-40 — название летающего танка КТ-60.